Марискал има више значења:

 Марискал (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Марискал, Ла Кумбре (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику